Абдель — первая часть сложных арабских имён. Состоит из слова «раб» и артикля «аль».

 Абдель Азиз Абдель Гани (1939—2011) — премьер-министр Йеменской Арабской Республики.
 Абдель Азиз Мохаммед Абдель Вахаб — преступный элемент, член незаконного вооружённого формирования чеченских сепаратистов.
 Абдель-Азиз, Мохаммед Ульд (род. 1956) — мавританский военный и политический деятель, президент Мавритании.
 Абдель Ваиль Зуайтер — палестинский переводчик, литератор и представитель ООП в Риме.
 Абдель Латиф аль-Багдади (1917—1999) — египетский политический и военный деятель.
 Абдель-Монеим Абуль-Футух (род. 1951) — египетский политик, генеральный секретарь Союза арабских врачей, умеренный исламист.
 Абдель Муним ар-Рифаи (1917—1985) — дипломат и политик ливанского происхождения.
 Абдель Муним ат-Тахир аль-Хуни — ливийский политик и военный.
 Абдель Рахим аль-Киб (род. 1950) — ливийский политик и инженер.
 Абдель Рахман Свар аль-Дагаб — суданский военный и политический деятель.
 Абдель Салам Джеллуд (род. 1944) — ливийский политический и военный деятель.
 Абдель Салям Бурайни аль-Уйяли — ливийский политик и государственный деятель.
 Абдель Саттар Сабри (род. 1974) — египетский футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника.
 Абдель Хаким Амер (1919—1967) — первый вице-президент и военный министр Египта и ОАР.
 Абдель Хаким Белхадж (род. 1966) — командующий Военного Совета Триполи во время гражданской войны в Ливии.
 Абдель Халим Хаддам (род. 1932) — сирийский государственный и политический деятель.
 Абдель Хамид Сарадж (род. 1925) — сирийский политический деятель.
 Абдель Хафиз Гога — вице-председатель Переходного национального совета Ливии.
 Абдель Шафии, Хайдар (1919—2007) — палестинский врач, общественный деятель и политик.